Afranio de Avelar Marques Ferreira (Sete Lagoas,  —
?, ) foi um político brasileiro, ex-prefeito em sua cidade natal.

Biografia 
Filho de Mathilde Carolina de Avelar Marques e Benjamin Franklin Marques Ferreira. Casado com Vera Campolina Marques Ferreira, tiveram oito filhos. Em 1941, formou-se engenheiro agrônomo em Viçosa.

Já em 1944 é nomeado secretário municipal na gestão de Emílio de Vasconcelos Costa. Exerce em seguida a vereança em três mandatos (1954-1958, 1959-1962 e 1963-1966), havendo presidido a casa legislativa e, finalmente, o cargo de prefeito da cidade por dois mandatos: 1967/1970 e 1977/1982.

Foi ainda secretário-adjunto de Agricultura no governo estadual de Tancredo Neves, de 1983 a 1986 e, neste ano, já no governo Hélio Garcia, vice-presidente da Caixa Econômica de Minas Gerais.

Com sua morte foi decretado luto municipal de sete dias.

Naturais de Sete Lagoas
Prefeitos de Sete Lagoas
Vereadores de Sete Lagoas